O nome Erika foi utilizado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

Tempestade tropical Erika (1991) - tempestade tropical no Atlântico Norte central, tornando-se extratropical antes de alcançar os Açores.
Furacão Erika (1997) - furacão de categoria 3 que afetou as Pequenas Antilhas e seguiu posteriormente para norte e nordeste, afetando os Açores. Erika causou duas fatalidades e 10 milhões de dólares em prejuízos.
Furacão Erika (2003) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa leste do México, causando duas fatalidades e 10.000 dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Erika (2009) - tempestade tropical que atingiu as Pequenas Antilhas, causnado apenas danos mínimos.
Tempestade tropical Erika (2015)- tempestade tropical mais mortífero em Dominica, desde o furacão David

Nota
 Após a tempestade em 2015, o nome Erika foi retirado e será substituído por Elsa a partir da temporada 2021.

Desambiguação